Han je lahko:
 Han Bila (Bosna in Hercegovina)
 Han Pijesak (Bosna in Hercegovina)
 Han, Črna gora